Alamira är ett släkte av tvåvingar. Alamira ingår i familjen puckelflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Puckelflugor
Alamira